Экваториальная Гвинея принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 6 спортсменов (4 мужчины и 2 женщины) и 3 официальных лица.

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Equatorial Guinea 

1988
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года